Kurr (исл. «Воркование») — дебютный полноформатный студийный альбом исландского квартета Amiina, издан 21 марта 2007 года на собственном лейбле Bláskjár Records после сингла «Seoul», вышедшего в конце 2006 года. Распространялся через официальный сайт коллектива.

Список композиций 
 Sogg (2:50)
 Rugla (3:59)
 Glámur (5:50)
 Seoul (6:56)
 Lúpína (1:16)
 Hilli (3:08)
 Sexfaldur (4:47)
 Kolapot (4:39)
 Saga (0:41)
 Lóri (4:14)
 Bláfeldur (2:57)
 Boga (9:10)

Участники записи 
 Hildur Ársælsdóttir
 Edda Rún Ólafsdóttir
 Maria Huld Markan Sigfúsdóttir
 Sólrún Sumarliðadóttir

Дополнительные музыканты 
 Ereyja Gummlaugsdóttir — кларнет (10)
 Орри Паудль Дирасон — ударные (10)
 Hrafn Jónsson, Ingi Garðar Erlendsson, Samúel Jón Samúelsson — тромбон (11)
 Eiríkur Orri Ólafsson , Snorri Sigurðarson — труба (11)

Запись и продакшн 
 Автор обложки — Egill Kalevi Karlsson
 Мастеринг — Graeme Durham, Amiina
 Запись — Eimmur Hákonarson, Kjartan Sveinsson , Mads Christian Brauer, Amiina
 Микширование — Birgir Jón Birgisson, Amiina

Примечания 

Альбомы 2007 года